Nürnberg kan syfta på:

 Nürnberg – en stad i förbundslandet Bayern
 Nürnberg (fartyg) – tysk lätt kryssare av Leipzig-klass 
 Nürnberg (miniserie) – kanadensisk/amerikansk miniserie från 2000
 Borggrevskapet Nürnberg – ett historiskt territorium i Franken i Tysk-romerska riket 1105–1398
 3825 Nürnberg – en asteroid i huvudbältet